Miedl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Miedl (1903–1990), deutscher Bankier, Unternehmer und Kunsthändler in den besetzten Niederlanden
 Barbara Eibinger-Miedl (* 1980), österreichische Politikerin (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Doris Miedl-Pisecky (* 1948), österreichische Malerin und Kunstpädagogin
 Martina Miedl (* 1996), österreichische Violinistin
 Michael Miedl (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Oswald Miedl (* 1940), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Werner Miedl (* 1955), österreichischer Politiker (ÖVP)